En la mitología griega, Acamante o Acamas (en griego antiguo Ἀκάμας Akámas) puede referirse a los siguientes personajes:

 Acamante, un hijo de Teseo y de Fedra, y hermano de Demofonte.
 Acamante, un hijo de Eusoro que fue uno de los líderes de los tracios en la Guerra de Troya y murió a manos de Áyax Telamonio.
 Acamante, un hijo de Antenor y Téano, que fue uno de los troyanos más bravos. Vengó la muerte de su hermano, a quien había matado Áyax, matando a Prómaco el beocio. Luego huye ante Peneleo. Muere a manos de Meríones.
 Acamante, un pretendiente de Penélope oriundo de Duliquio.
 Acamante, uno de los perros de Acteón.
 Acamante, uno de los tebanos que tendió una emboscada a Tideo cuando volvía de Tebas y a quien este mató.
 Acamante, un etolio del ejército de los siete contra Tebas.

Referencias